KBO steht für:

 Kampfbeobachtungsoffizier, frühere Bezeichnung der Bundesluftwaffe für einen Waffensystemoffizier
 Korea Baseball Organization, die südkoreanische Profiliga im Baseball
 Kraftwerk Bochum, Heizkraftwerk
 Kuiper belt object, ein Objekt im Kuipergürtel
 Flughafen Kabalo (IATA-Code), Flughafen von Kabalo, Tanganyika (Provinz), Demokratische Republik Kongo

KBo steht für:
 Keilschrifttexte aus Boğazköy, hethitische Forschungen

Kbo steht für:
 U-Bahnhof Kottbusser Tor (Hochbahnhof) in Berlin-Kreuzberg

kbO steht für:
 kriminalitätsbelasteter Ort, bei der Berliner Polizei

kbo steht für:
 Keliko (ISO-639-3-Code), zentralsudanische Sprache in der Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan
 Kliniken des Bezirks Oberbayern, ein Kommunalunternehmen

Abkürzung